La gara di skiathlon maschile dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta l'11 febbraio 2018, a partire dalle ore 15:15 (UTC+9), presso il centro di sci di fondo di Alpensia. La gara è stata disputata sulla distanza di 30 km, di cui 15 km a tecnica classica e 15 km a tecnica libera.

Risultati

Collegamenti esterni
 

Skiathlon maschile